Pinzler ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Pinzler (* 1968), deutsche Filmproduzentin
 Petra Pinzler (* 1965), deutsche Journalistin und Autorin